Čtrnáct je přirozené číslo, které následuje po čísle třináct a předchází číslu patnáct. Římskými číslicemi se zapisuje XIV. Jeho prvočíselný rozklad je 14 = 21 · 71.

Věda 

 Atomové číslo křemíku je 14.
 Relativní atomová hmotnost dusíku je 14,0067.
 14 je jedno z Catalanových čísel.
 Prvky 14. skupiny periodické tabulky se označují jako tetrely.

Astronomie 
 14 Herculis b je exoplaneta v souhvězdí Herkula.
 Messier 14 je kulová hvězdokupa v souhvězdí Hadonoše.
 V rámci sovětského a ruského kosmického programu číslo 14 obsahuje například Veněra 14, Luna 14 či Sojuz 14.
 V rámci amerického kosmického programu číslo 14 obsahuje například Apollo 14 či Expedice 14.

Doprava 

 Jedna z linek pařížského metra je linka číslo 14.
 Jedna z pražských tramvajových linek má číslo 14, jezdí na trase Sídliště Barrandov – Ortenovo náměstí.
 Škoda 14T je druh české částečně nízkopodlažní tramvaje, zatímco Škoda 14Tr je typ československého trolejbusu.
 Česká silnice I/14 spojuje Liberec, Vrchlabí, Trutnov, Náchod a Českou Třebovou.
 Mezi letouny, jejichž název obsahuje číslo 14, patří například Grumman F-14 Tomcat, Iljušin Il-14, Tupolev ANT-14, Antonov An-14, Aero A-14, Berijev VVA-14, Tupolev I-14 či Breguet 14.
 Jedna z linek olomoucké hromadné dopravy je linka číslo 14.

Náboženství 
 V pořadí 14. tibetským dalajlámou je Tändzin Gjamccho.
 Čtrnáct svatých pomocníků je skupina svatých uctívaných římskokatolickou církví.
 Čtrnáct pražských mučedníků bylo obětí masakru 14 františkánů v Praze roku 1611.
 Křížová cesta má obvykle 14 zastavení.
 Benedikt XIV. (Benedikt čtrnáctý) byl papežem v letech 1740 až 1758.

Ostatní 

 Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona byl program amerického prezidenta Woodrowa Wilsona.
 Čtrnáct Dvorců je název zaniklé osady v Ústeckém kraji.
 G-14 je organizace nejbohatších evropských fotbalových klubů.
 Praha 14 je část města Praha.
 Sonet má 14 veršů.
 Film s číslem 14 v názvu je například 14 ostří nebo 14 hodin strachu.
 14 slov jsou slogany bílých nacionalistů.
 2 týdny mají 14 dní (přibližně doba mezi novem a úplňkem), s touto periodou vycházejí čtrnáctideníky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

14